Les Japonais ont une grande admiration pour la nature de leur pays, et il n'est pas étonnant qu'ils aient souvent représenté les animaux qui les entourent sur leurs timbres.

Cet article recense, identifie et classe les espèces d'oiseaux de la faune japonaise qui apparaissent sur les timbres du Japon et sur ceux de quelques autres pays qui ont représenté des scènes japonaises.

Chaque espèce est suivie de la liste des timbres qui la figurent, avec dans l'ordre l'année d'émission, la valeur faciale et, entre parenthèses le numéro dans les catalogues (M = Michel, Sc = Scott, SG = Stanley et Gibbon, YT = Yvert et Tellier) 

L'ordre des familles suit le classement issu de la comparaison des ADN par Sibley, Monroe et Ahlquist.

Phasianidae
Coq doré (Gallus gallus)
1950, 5 y. (race à longue queue)
1973, 50 y. (coq, par J. Ito)
1988, 60 y. (Congrès avicole international)
, 80 y.
Faisan vert (Phasianus versicolor) - Japonais kiji
2007, 80 y. (oiseaux de Chugoku)
Faisan cuivré (Syrmaticus soemmerringii) - Japonais yamadori
1961, 80 y. (avec mention Nippon)
1978, 100 y. (détail de peinture sur porte)
?, 80 y. (sans mention Nippon)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Paon bleu (Pavo cristatus) 
1975, 50 y. (d'après K. Ogata)
Lagopède (Lagopus mutus japonicus) - Japonais raichō
1963, 10 y.
9/10/1990, ?
Anatidae
Cygnus columbianus jankowskii - Japonais ko-hakuchō
1/10/1990, ? (timbre de la préfecture de Miyagi)
Cygnus cygnus
1/5/2007, 80 y.
Cygnus olor - Japonais kobu-hakuchō
1971, 5 y.
Anser albifrons frontalis - Japonais ma-gan
15/9/1946, 1,30 y.
1/9/1947, 4 y.
1993, ? (ce timbre porte par erreur Ansner au lieu de Anser)
Anser anser rubrirostris - Japonais haiiro-gan
?, 8
Oie des neiges (Anser caerulescens hyperboreus) - Japonais haku-gan
15/9/1946, 1,30 y.
1/9/1947, 4 y.
Anser fabalis - Japonais hishikui
1875, 12 s.
Bernache cravant (Branta bernicla orientalis) - Japonais koku-gan
1949, 8 y.
Bernache de Hutchins (Branta hutchinsii leucopareia) - Japonais shijûkara-gan
25/11/1983, 60 y.
Anas formosa - Japonais tomoe gamo
1993, ?
25/5/2001, ?
Anas penelope - Japonais hidori-gamo
1/2/2001, 50 y.
Anas poecilorhyncha zonorhyncha - Japonais karu-gamo
1992, 90 y.
1994, 90 y. (SG 2223)
Canard mandarin (Aix galericulata) - Japonais oshidori
1952, 5 y.
1985, 60 y. (artisanat traditionnel)
1992, 41 y.
1993, 62 y.
1998, 110 y. (YT 2473)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
1/5/2007, 80 y.
Picidae
Dendrocopos leucotos owstonii - Japonais ō-aka-gera
1984, 60 y. (SG 1742)
Pivert japonais (Picus awokera) - Japonais ao-gera
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Pic noir (Dryocopus martius) - Japonais kumagera
Libéria, 1971, 3 c. (scène située dans l'île d'Hokkaido)
1995, 80 y. (SG 2401)
Pic d'Okinawa (Sapheopipo noguchii) - Japonais noguchi-gera
Ryukyu, 15/2/1966, 3 c.
Madagascar, 16/9/1975, 25 f. (YT 567)
25/11/1983, 60 y.
Mongolie, 25/3/1987, 4 t. 
Alcedinidae
Alcedo atthis bengalensis - Japonais kawasemi
1993, ?
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Megaceryle lugubris - Japonais yamasemi
13/1/1994, ?
24/1/1994, ?
1/8/2001, ?
25/3/2002, ?
Halcyon coromanda - Japonais aka-shōbin
1992, 62 y.
Cuculidae
Cuculus canorus telephonus - Japonais kakkō
1986, 60 y.
Cuculus poliocephalus poliocephalus - Japonais hototogisu
1952, 3 y.
1988, 60 y. (SG 1944)
Strigidae
Ketupa blakistoni blakistoni - Japonais shima-fukurō
1984, 60 y.
23/7/1999, 50 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
Strix uralensis - Japonais fukurō 
8/10/1979, 100 y. (SG 1546)
2006, 50 y.
Otus bakkamoena - Japonais ō-konoha-zuku
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Otus sunia japonicus - Japonais konoha-zuku
18/9/1973, 20 y. (chemin forestier) (SG 1330)
?, 62 y. (timbre de la préfecture d'Aichi)
Columbidae
Columba janthina nitens - Japonais karasu-bato
1984, 60 y. (SG 1735)
Pigeon des Ryukyu (Columba jouyi) - Japonais ryukyu-karasu-bato
2000, 80 y. (YT 2766)
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto decaocto) - Japonais shirako-bato
1/5/2000, ?
Streptopelia orientalis - Japonais kiji-bato
1963, 10 y.
6/10/1981, 130 y.
1992, 62 y.
Gruidae
Grus japonensis - Japonais tanchō
1953, 10 y.
1959, 10 y. (en vol) 
1961, 100 y. (sans mention Nippon)
1966, 15 y.
1966, 100 y. (avec mention Nippon)
1974, 20 y.
1974, 20 y. (en vol)
1975, 20 y.
1990, 62 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
1993, 62 y. (avec poussins)
1993, 62 y. (groupe)
2000, ? (timbre de la préfecture d'Okayama) (YT 2769)
2000, ? (timbre de la préfecture d'Okayama) (YT 2772)
2001, 80 y. (YT 2978)
2001, 80 y. (YT 2979)
1/5/2007, 80 y.
Grus monacha - Japonais nabe-zuru
1991, 62 y.
1/5/2007, 80 y.
Grus vipio - Japonais mana-zuru
1993, 62 y.
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Rallidae
Poule d'eau (Gallinula chloropus indica) - Japonais ban
2003, 80 y. 
3/10/2006, 110 y.
Râle d'Okinawa (Gallirallus okinawae) - Japonais yanbaru-kuina
1983, 60 y.
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Scolopacidae
Tringa guttifer - Japonais karafuto-aoashi-shigi
1984, 60 y.
Bécassine (Gallinago hardwickii) - Japonais ōji-shigi
1991, 62 y.
Rostratulidae
Rostratula benghalensis benghalensis - Japonais tama-shigi
1992, 62 y.
Charadriidae
Charadrius alexandrinus nihonensis - Japonais shiro-chidori
1994, 80 y. (timbre de préfecture ; mer de Futamiura)
18/4/2008, 80 y. 
Charadrius dubius - Japonais ko-chidori
?, 110 y. (SG 2223a)
Laridae
Goéland japonais (Larus crassirostris) - Japonais umineko ("chat de mer")
1965, 10 y.
1991, 62 y. (SG 2162)
Macareux huppé (Fratercula cirrhata) - Japonais etopirika
1992, 62 y.
23/7/1999, 50 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
, 80 y.
Guillemot de Troïl (Uria aalge inornata) - Japonais umigarasu
Libéria, 1971, 10 c. (scène se situant dans l'île d'Hokkaido)
Accipitridae
Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla albicilla) - Japonais ojiro-washi
1993
Pygargue de Steller (Haliaeetus pelagicus pelagicus) - Japonais ō-washi
23/7/1999, 50 y. (timbre de la préfecture d'Hokkaido)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Aigle royal (Aquila chrysaetos japonica) - Japonais inu-washi1971, 90 y. (SG 1237)
2002, 80 y. (SG 3005)
Serpentaire des Ryukyu (Spilornis perplexus) - Japonais kanmuri-washi 
1983, 60 y. (SG 1730)
Busard d'Orient (Circus spilonotus) - Japonais haiiro-chûhiTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Milan brun (Milvus lineatus) - Japonais tobi1997, 50 y. (SG 2497)
Autour des palombes (Accipiter gentilis fujiyamae) - Japonais ō-taka?, ?
Epervier d'Europe (Accipiter nisus nisosimilis) - Japonais hai-taka2002, 80 y. (SG 3006)
Falconidae
Faucon pèlerin (Falco peregrinus japonensis) - Japonais ハヤブサ (hayabusa)
1984, 60 y.
Faucon gerfaut (Falco rusticolus) - Japonais shiro-hayabusaTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Gaviidae
Gavia stellata - Japonais abi1/5/2007, 80 y.
Podicipedidae
Grèbe jougris (Podiceps grisegena) - Japonais akaeri-kaitsuburiTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis poggei)
1991, 62 y.
Sulidae
Fou brun (Sula leucogaster plotus) - Japonais katsuodori1991, 62 y.
Phalacrocoracidae
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) - Japonais kawa-u1959, ? (SG 808)
Cormoran japonais (Phalacrocorax capillatus) - Japonais umi-u1952, 100 y.
1959, 10 y.
Ardeidae
Héron (espèce à préciser)
Ryukyu, 1960, 3 c. (timbre émis pour le recensement (YT 80)
Bubulcus ibis coromandus - Japonais ama-sagi1993, 62 y.
Aigrette garzette (Egretta garzetta - Japonais ko-sagi3/10/2006, 90 y.
18/4/2008, 80 y.
Threskiornithidae
Nipponia nippon - Japonais toki1960, 10 y.
1981, 60 y.
16/7/1999, 80 y. - Ce timbre figure deux toki (Youyou et Yangyang) offerts par la Chine (YT 2597).
16/7/1999, 80 y. - Kin, le dernier toki japonais (YT 2598).
Ciconiidae
Cigogne orientale (Ciconia boyciana) - Japonais kōnotori1963, 10 y.
1984
1994, 50 y. (timbre de la préfecture d'Hyogo)
1999, 80 y. (YT 2660)
, 80 y. (réintroduction de la cigogne orientale, éteinte au Japon depuis 1971)
Procellariidae
Calonectris leucomelas - Japonais ō-mizunagidori1992, 62 y.
Albatros (Phoebastria albatrus) - Japonais ahōdori?, 20 y.
Ryukyu, 1972, 5 c.
1975, 20 y.
Phoebastria immutabilis - Japonais ko-ahōdoriTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Pittidae
Pitta nympha - Japonais yairochōTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Laniidae
Pie-grièche (Lanius bucephalus) - Japonais mozu1986, 60 y. (YT 1840)
1998, 120 y. (SG 2223b ; YT 2417)
Lanius excubitor - Japonais ō-mozuTanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Corvidae
Corneille noire (Corvus corone) - Japonais hashiboso-garasuDominique, 15/5/2001, 1,65 $ (peinture de Tsuji Kakō)
Corbeau freux (Corvus frugilegus pastinator) - Japonais miyama-garasu6/10/1976, 100 y.
Garrulus lidthi - Japonais ruri-kakesu1963, 10 y. (SG 929)
Madagascar, 1975, 300 f. (YT BF 8)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Pica pica sericea - Japonais kasasagi1987, 60 y.
Muscicapidae
Cyanoptila cyanomelana cyanomelana - Japonais ō-ruri1982, 60 y. (campagne de reboisement)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Ficedula narcissina - Japonais ki-bitaki1996, ? (SG 2413)
1996, ? (SG 2414)
Terpsiphone atrocaudata - Japonais sankōchō1993, 41 y. (timbre de la préfecture de Shizuoka)
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Erithacus komadori - Japonais akahige1976, 50 y.
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Phoenicurus auroreus - Japonais jōbitaki20/4/2007, 80 y.
Turdus naumanni - Japonais tsugumi22/12/2000, ?
Paridae
Mésange charbonnière (Parus major) - Japonais shijû-kara1971, 15 y.
1997, 70 y. (SG 2220a)
20/4/2007, 80 y.
Sittiparus varius - Japonais yama-gara1948, 5 + 2,5 y. (au nid, nourrissant ses petits)
1992, 72 y.
20/4/2007, 80 y.
Hirundinidae
Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica) - Japonais tsubame12/12/1946, 1 y.
Centrafrique, 20/5/1997, 430 f. (œuvre d'Hiroshige)
Palau, 2/6/1997, 32 c. 
Guyana, 22/6/1999, 80 $ (œuvre d'Hokusai) 
Micronésie, 25/3/2002, 60 c.
1/4/2003, 80 y. (stylisée)
Hirondella du Pacifique (Hirundo tahitica) - Japonais ryukyu-tsubameRyukyu, 10/5/1966, 3 c. (SG 178 - YT 143) 
Zosteropidae
Apalopteron familiare hahashima - Japonais meguro - Cet oiseau endémique de l'archipel d'Ogasawara (Bonin) était auparavant classé dans les méliphagidés.
1975, 20 y. 
Oiseau à lunettes du Japon (Zostérops japonicus) - Japonais mejiro ("œil blanc")
1992, 50 y.
13/1/1994, 50 y.
24/1/1994, 50 y.
24/1/1994, 50 y.
Gambie, 20/5/1997, 5 d. (œuvre d'Hiroshige)
Gambie, 20/5/1997, 25 d. (œuvre d'Hiroshige)
21/4/2000, 50 y. (reboisement)
Gambie, 17/4/2001, 5 d. 
1/8/2001, ?
25/3/2002, ?
1/2/2006, 50 y. (cerisiers en fleurs - Kawazu)
18/4/2008, 80 y.
Sylviidae
Cettia diphone - Japonais uguisu196?, 10 y.
1992, 41 y. (timbre de la préfecture de Fukuoka)
Megalurus pryeri pryeri - Japonais ō-sekka1984, 60 y.
Passeridae
Passer montanus saturatus - Japonais suzume10/2/2003, ?
20/4/2007, 80 y.
Passer rutilans rutilans - Japonais nyûnai-suzume6/10/1999, 90 y. (SG 2639 ; YT 2665)
Bergeronnette grise (Motacilla alba) - Japonais haku-sekirei1/1/1875, ?
19/5/2000 (représente le timbre de 1875)
Bergeronnette japonaise (Motacilla grandis) - Japonais seguro-sekireiDominique, 31/8/1989, ? (art japonais) 
Fringillidae
Gros bec du Japon (Eophona personata personata) - Japonais ikaru16/2/1998, 140 y. (YT 2418)
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) - Japonais isukaGambie, 7/7/1989, 5 d.
Bouvreuil (Pyrrhula pyrrhula) - Japonais usoAntigua et Barbuda, ?, 5 d. (œuvre d'Hiroshige)
25/4/1994, 130 y.
20/4/2007, 80 y.
Emberizidae
Bruant sibérien (Emberiza cioides ciopsis) - Japonais hōjiro1/5/1964, 10 y.
Tanzanie, 26/8/1999, 250 s.
Bhutan, 10/3/2003, 90 n.
Emberiza sulphurata - Japonais nojiko'''Tanzanie, 26/8/1999, 1500 s.

 Sources 
Catalogues philatéliques Michel, Scott, Stanley et Gibbon, Yvert et TellierA field guide to the birds of Japan'' by the Wild Bird Society of Japan, Tokyo, 1982 (pour les noms japonais transcrits)

Voir aussi 
Faune du Japon sur timbres

Faune du Japon sur timbres
Oiseau sur timbres